Nivôse, mois du calendrier républicain
 Nivôse, frégate française
 Nivôse, Station météo automatique de montagne de Météo France